Obere Schlossgasse steht für

 Obere Schlossgasse (Eschenbach in der Oberpfalz), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Obere Schlossgasse (Neustadt an der Aisch), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Obere Schlossgasse (Weimar), Thüringen